Het Burgemeester Bergerpark is een park waar een restant van de Fossa Eugeniana doorheen stroomt, met landelijke uitstraling in de oorspronkelijk als bantuin bekendstaande noordzijde van de Nederlandse plaats Venlo. Het Venlose deel van de Fossa wordt ook wel Rijnbeek, of in het Venloos `t Rienke genoemd.

Over de naamgever 
Het park is vernoemd naar Bernard Berger, burgemeester van Venlo van 1921 tot 1940 en van 1945 tot 1952. Onder zijn leiding werden in Venlo veel monumentale bouwwerken gerestaureerd, wat overigens door de Tweede Wereldoorlog weer werd tenietgedaan. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor het omvormen van de vrijwillige brandweer van de stad tot een beroepskorps, het bouwen van nieuwe scholen, kerken en een nieuw politiebureau (het huidige gemeentelijke monument De Loohof). Ook de infrastructuur werd onder zijn leiding grondig uitgebreid.

Het park 

Het park ligt in een landelijk ogende wijk het Vinckenbosje, met op steenworp afstand het hoofdkantoor van de politieregio Limburg-Noord. Daarnaast stroomt door dit park de Rijnbeek, in de volksmond 't Rienke genoemd. Daarom staat het ook bekend als Waterpark. In het park komen voor een stad opmerkelijke vogelsoorten voor, zoals de IJsvogel, de Bosrietzanger, de Dodaars en de Bosuil.

Aan de zuidgrens van het park ligt een vestiging van de scholengemeenschap Gilde Opleidingen. De noordgrens wordt gevormd door de weg Schaapsdijk, met daarachter weer het Schaapsdijkpark. Aan deze Schaapsdijk ligt op een hoek weer het monumentale pand de Gelderse Postwagen. Aan de westzijde wordt het park begrensd door enkele landelijke villa's, terwijl aan de oostzijde enkele flatgebouwen staan.

Park in Venlo